Zeta kan henvise til flere ting:

 Zeta (Ζ ζ) er et bogstav i det græske alfabet. Se Zeta (bogstav).
 I matematik: Riemanns zetafunktion.
 Lancia Zeta er en bilmodel fra Lancia.
 Zeta (fyrstedømme)